Multimedaliści igrzysk olimpijskich – jest listą prezentującą multimedalistów igrzysk olimpijskich – zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych.

Obecnie w klasyfikacji prowadzi Michael Phelps, który zgromadził 23 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe medale.

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

W tabeli nie są brane pod uwagę wyniki Olimpiady Letniej 1906.

Zobacz też 
 Igrzyska olimpijskie
 Klasyfikacja medalowa wszech czasów igrzysk olimpijskich
 Polscy medaliści letnich igrzysk olimpijskich
 Polscy medaliści zimowych igrzysk olimpijskich

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Międzynarodowy Komitet Olimpijski